De Beker van Oostenrijk 2009/10 was de 76ste editie van dit voetbaltoernooi. Het toernooi begon op 21 juli 2009 met de voorronde en eindigde met de finale op 16 mei 2010. Titelhouder was FK Austria Wien.

Voorronde 
De wedstrijden werden tussen 21 juli en 1 augustus gespeeld.

|}

Eerste ronde 
De wedstrijden werden op 4 augustus gespeeld.

|}

Tweede ronde 
De wedstrijden werden op 19 september gespeeld.

|}
 * Grazer AK – FC Lustenau 07 werd in de 77e minuut gestaakt.

Derde ronde 
De wedstrijden werden op 9 en 10 maart gespeeld.

|}

Kwartfinale
De wedstrijden werden op 30 en 31 maart gespeeld.

|}

Halve finale
De wedstrijden werden op 20 en 21 april gespeeld.

|}

Finale
De wedstrijd werd op 16 mei 2010 gespeeld.

|}

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2009/10
Oostenrijks voetbalelftal in 2009
Oostenrijks voetbalelftal in 2010

Oostenrijk
2010